La ley de la calle hace referencia a:
 La ley de la calle, una película estadounidense.
 La ley de la calle, un programa de Radio Nacional de España.
 La ley de la calle, un libro escrito por Susan E. Hinton.
 La ley de la calle, una serie de televisión colombiana de 1994